Igloo-gloo (2001) – belgijsko-francuski serial animowany, którego akcja rozgrywa się w Arktyce. Był emitowany na kanale JimJam. Serial do Polski zawitał 4 sierpnia 2008 roku. Produkowany był dla Zone3, czas trwania odcinka to 15-30 minut.

Fabuła 
Serial opowiada o Bitku i Blance, małych foczkach, które przeżywają niezwykłe przygody. Gdy z przelatującego samolotu spada jakiś prezent, Bitek i Blanka bardzo się nim interesują. Nawet próbują się dowiedzieć, jaki to prezent i przy okazji dobrze się bawią.

Postacie 
 Bitek – foka płci męskiej, brat Blanki, nosi błękitną muszkę, jest psotny i żartobliwy.
 Blanka – foka płci żeńskiej, siostra Bitka, nosi różową kokardkę na głowie.

Spis odcinków 

Belgijskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Seriale telewizyjne zakończone w 2001